Eileen Minner (* 1. August 1981 in Berlin) ist eine deutsche Rechtsanwältin.

Leben 
Minner absolvierte nach ihrem bestandenen Abitur ein Studium der Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Im Anschluss war sie beim Brandenburgischen Oberlandesgericht, wo sie ihr Referendariat abschloss.

Seit 2010 besitzt sie eine eigene Kanzlei, wodurch sie selbstständig wurde. 2011/2012 besuchte Minner den Fachanwaltslehrgang Fachanwälte für Steuerrecht. Zusätzlich erfüllt sie die Voraussetzungen zur Erlangung des Fachanwaltstitels. Sie ist unter anderem Fachanwältin im Rechtsgebiet Steuerrecht.

Weblinks 
 Kanzlei Minner
 Eileen Minner bei SAT.1

Einzelnachweise 

Jurist
Rechtsanwalt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1981
Frau